Cascina San Giuseppe ima više značenja:
 Cascina San Giuseppe, Bergamo
 Cascina San Giuseppe, Milano